Николо Мелли (; род. 26 января 1991 года в Реджо-нель-Эмилия, Италия) — итальянский профессиональный баскетболист, игрок клуба «Олимпия Милан» и сборной Италии. Выступает на позиции тяжелого форварда, однако может закрыть позицию центрового. В 2017 году попал во вторую сборную Евролиги.

Карьера

Клубная 
Мелли начал игровую карьеру в сезоне 2007-08 в команде второго дивизиона чемпионата Италии «Реджана». В 2010 году перешёл в клуб первого дивизиона «Олимпия Милан». Сезон 2011 года провёл на правах аренды в «Скаволини», затем вновь вернулся в «Олимпию».

8 июля 2017 года Мелли подписал трёхлетний контракт с турецким клубом «Фенербахче».

Международная 
Мелли выступал за сборные Италии различных возрастов. В 2011 году принимал участие в чемпионате Европы для молодёжных команд до 20 лет, на котором сборная завоевала серебряные медали. В 2013 году принял участие в чемпионате Европы 2013 года в Словении. В сентябре 2015 года в составе сборной Италии принял участие в Евробаскете 2015. По состоянию на 17 сентября 2018 года провёл 78 матчей, набрал 430 очков.

Личная жизнь 
Мать Николо - бывшая профессиональная волейболистка Джули Воллертсен, гражданка США, обладатель серебряной медали Олимпийских игр 1984 года.

Достижения 
  Италия  
 Серебряный призёр чемпионата Европы для молодёжных команд до 20 лет : 2011

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Draftexpress.com
 Профиль игрока на сайте NBADraft.net

Баскетболисты Италии
Игроки БК «Реджана»
Игроки БК «Виктория Либертас Пезаро»
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки БК «Брозе»
Игроки БК «Фенербахче»
Игроки «Нью-Орлеан Пеликанс»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки сборной Италии по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2020 года